Börries ist – als Kurzform von Liborius – ein männlicher  Vorname sowie ein Familienname.

Namensträger

Vorname 

 Börries von Notz (* 1973), deutscher Jurist

Familienname 
 Marco Börries (* 1968), deutscher Software-Entwickler und Unternehmer

Siehe auch 
 Borries

Männlicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname